Charles VII est un nom porté par plusieurs souverains européens.

 Charles VII (v.1130-1167), roi de Suède de 1161 à 1167
 Charles VII (1403-1461), roi de France de 1422 à 1461
 Charles VII (1697-1745), empereur du Saint Empire romain germanique de 1742 à 1745
 Charles VII, roi de Naples de 1735 à 1759, devient à cette date roi d'Espagne sous le nom de Charles III. 
 Charles VII (des Espagnes et des Indes) de 1868 à 1909 est aussi le nom royal donné par les carlistes espagnols au prince Charles de Bourbon (1848–1909), arrière-petit-fils du roi Charles IV d'Espagne.

Charles 07